Rated-RKO
 RKO Pictures
 Radio Kamer Orkest
 Rutten Komt Op, een voetbalclub uit Rutten (Nederland), zie RKO (voetbalclub)